

Sigles 
BUN peut faire référence à :
  ;
 , un test médical qui mesure la quantité d'azote uréique trouvée dans le sang.

Géographie 

 Bun, une commune des Hautes-Pyrénées, en France ;
 Alexandru cel Bun, une commune de Moldavie ;
 Amphoe Si Bun Rueang, un district de Thaïlande.

Personnalités 

 Hashizume Bun, une survivante du bombardement atomique ;
 Jeu van Bun, un footballeur néerlandais ;
 Alexandru cel Bun, le nom roumain d'Alexandre  de Moldavie ;
 Pătrașcu cel Bun, un prince de Valachie.

Prénom

Voir aussi 

 Bun, un petit pain de forme et de taille variée mais surtout connu en tant que hamburger bun
 Bun, une langue papoue de Papouasie-Nouvelle-Guinée
 Bo Bun, une soupe vietnamienne

Singles 
 Tiki Bun / Shabadabadō / Mikaeri Bijin
 Candy and a Currant Bun
 Make It Bun Dem